Pendulul lui Foucault  se poate referi la:
 Gravitație
 Pendulul lui Foucault – dispozitiv experimental bazat pe mișcarea unui pendul gravitațional;

 Literatură
 1988 Pendulul lui Foucault – roman al scriitorului italian Umberto Eco;